Chanoeka (jodendom)
Divali (hindoeïsme)
Kerstmis (christendom)
Zonnewende (Luciafeest of Midwinterse lichtfeesten)
Mouloudfeest of Mawlid an-Nabi (Het Mouloudfeest wordt ook wel een lichtfeest genoemd omdat Mohammed als ‘het licht in de wereld’ werd gezien: hij verloste de mensen uit de duisternis en gaf hen de mogelijkheid om gelovigen te worden.)
Loi Krathong (Boeddhistisch)

Feest